Le Besco ist der Nachname folgender Personen:

 Isild Le Besco (* 1982), französische Schauspielerin, Drehbuchautorin und Regisseurin
 Maïwenn Le Besco (* 1976), französische Schauspielerin, Drehbuchautorin und Regisseurin